Wooton kan syfta på:

 Wooton, Kent – en ort i Kent, England
 Wooton, Quatt Malvern – en ort i Quatt Malvern, Shropshire, England
 Wooton, Whitton – en ort i Whitton, Shropshire, England
 Wooton Bassett – en ort i Wiltshire, England